Aldana Cometti (1996) – calciatrice argentina
 Enio Cometti (1951) – ex pugile italiano
 Giacomo Cometti (1863-1938) - Scultore italiano.
 Yoon Cometti Joyce (1975) – attore sudcoreano naturalizzato italiano
 Zaccaria Cometti (1937-2020) – calciatore e allenatore di calcio italiano